Гости́нний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Гостинний провулок — провулок у місті Бориспіль Київської області.
 Гостинний провулок — провулок у місті Київ.

Провулки